Nienhof ist der Name mehrerer Ortsteile in Deutschland:

 Nienhof (Langlingen), Ortsteil der Gemeinde Langlingen im Landkreis Celle (Niedersachsen)
 Dänisch-Nienhof (Schwedeneck), Ortsteil der Gemeinde Schwedeneck im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)
 Deutsch-Nienhof (Westensee), Ortsteil der Gemeinde Westensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)
Siehe auch:
 Nienhoff